Hold utca – közterület Budapest V. kerületében
 Hold utca – közterület Veszprémben